Yacuy puede referirse a:

 Yacuy, localidad de la Argentina;
 arroyo Yacuy, curso de agua de la Argentina;
 Parque provincial Yacuy, área protegida de la Argentina; o
 río Jacuí, curso de agua del Brasil.